Каньяда-де-Калатрава () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 29,9 км². Население — 123 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página informativa sobre Cañada de Calatrava 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля